Sandrine (voornaam)
Personen met de voornaam Sandrine:
 Sandrine Aubert, Frans alpineskiester
 Sandrine Bailly, Frans biatlete
 Sandrine Blancke, Belgisch actrice
 Sandrine Bonnaire, Frans actrice
 Sandrine Corman, Belgisch model en televisiepresentatrice
 Sandrine De Decker, actrice
 Sandrine François, Frans zangeres
 Sandrine Van Handenhoven, Belgisch zangeres
 Sandrine Hennart, Belgisch verspringster
 Sandrine Testud, Frans tennisspeelster
 Sandrine Verbeelen, personage